Харирампур — топоним в Бангладеш:
 Харирампур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Харирампур — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Маникгандж. Административный центр — город Харирампур.